El término encerado puede hacer referencia a:

Encerado, pizarra para escribir sobre ella con fines formativos
Encerado (lienzo), pedazo de tela que se pone en las ventanas